El nombre de Ermesinda, Ermesenda o Ermessenda puede designar a las siguientes personas:

 Ermesinda de Asturias u Ormisenda, hija del rey Pelayo de Asturias y de Gaudiosa; reina consorte de Asturias por su matrimonio con Alfonso I.
 Ermesinda Gatónez, hija de Gatón del Bierzo, conde en Astorga y de Egilona; condesa consorte de Oporto por su matrimonio con Hermenegildo Gutiérrez.
 Ermesinda de Barcelona (f. 885/888), condesa consorte de Urgel, Cerdaña, Gerona, Osona y Barcelona por su matrimonio con Sunifredo I.
 Ermesinda de Carcasona o Ermesenda (972–1057), hija de Roger I, conde de Carcasona, y de Adelaida de Gévaudan; condesa consorte de Barcelona, Gerona y Osona por su matrimonio con Ramón Borrell; tutora de su hijo Berenguer Ramón I y de su nieto Ramón Berenguer I durante sus respectivas minorías de edad.
 Ermesinda de Bigorra o Gisberga (1015-c.1049), hija de Bernardo Roger, conde de Foix y de Carcasona, y de Garsenda, condesa de Bigorra; reina consorte de Aragón por su matrimonio con Ramiro I.
 Ermesenda de Montsoriu (f. 1057), hija de Amat de Montsoriu, vizconde de Gerona; vizcondesa de Gerona tras la muerte de su hermano Arbert.
 Ermesinda Moniz de Ribadouro (c.1074-c.1128), hija de Monio Viegas II de Ribadouro y de Unisco Trastamires, y hermana de Trastamiro Moniz, Egas Moniz II y Elvira Moniz de Ribadouro,
 Ermesinda Garcés (f. 1110), hija del rey García Sánchez III de Pamplona y de Estefanía.
 Ermesinda de Luxemburgo (c.1080-1143), hija de Conrado I de Luxemburgo y de Clementia de Aquitania; condesa consorte de Namur por su matrimonio con Godofredo I de Namur.
 Ermesinda de Narbona (c.1131-1177), hija del vizconde Aimery II de Narbona y de Ermesinda; señora consorte de Molina por su matrimonio con Manrique Pérez de Lara.
 Ermesinda I de Luxemburgo (1186-1247), hija de Enrique IV de Luxemburgo y de Namur, y de Agnes de Gueldres; condesa de Luxemburgo, de La Roche y de Durbuy (1196-1247).